Reinprecht ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Reinprecht (* 1974), österreichische Sängerin (Sopran)
 Franz Reinprecht (1886–1929), österreichischer Politiker (CSP)
 Hansheinz Reinprecht (1925–2009), österreichischer Journalist, Pädagoge und Geschäftsführer vom SOS-Kinderdorf
 Ilse Reinprecht (* 1953), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Steven Reinprecht (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler

Reinprecht ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Reinbrecht